Marco Pfiffner (ur. 25 marca 1994 w Walenstadt) – liechtenstieński narciarz alpejski, trzykrotny olimpijczyk z lat 2014 - 2022.

Podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczangu był chorążym reprezentacji Liechtensteinu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Bibliografia 
 

Liechtensteińscy narciarze alpejscy
Liechtensteińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1994